Maria Ignatieva Mokhnacka  (, village de Vojtkovu, district de Novosondeck - , Peremyshl) est une jeune fille de 16 ans qui a été abattue d'une balle dans la tête par un soldat hongrois.

Biographie 
Maria Ignatieva Mokhnacka est née le 21 décembre 1897 dans le village de Voytkovu, comté de Novosondetsky, dans la famille du prêtre Ignaty Osipovych Mokhnatsky (1868-1919). Sa mère, Miroslava Feofilovna née Kachmarczyk, est morte en 1954 à Lviv après avoir déménagé en URSS avec ses filles en 1945. Elle est enterrée dans le cimetière de Lychakiv.

Maria  fait ses études au pensionnat russe de Syonok ; après avoir terminé la  année de lycée, elle reste en vacances avec ses parents dans le village de Voytkova, dans le comté de Dobromilska, où elle est arrêtée le 6 septembre 1914 et plus tard, avec tout un lot de paysans arrêtés, elle est emmenée à Peremyshl.

Le 15 septembre 1914, elle s'est mise à genoux devant un crucifix au coin d'une rue de Peremyshl, en disant . Un soldat hongrois l'a tuée d'une balle dans la tête. C'est ainsi que l'historien et activiste social ukrainien  a décrit la mort de la jeune fille :  

  

 
Son frère Feofil Ignatyevich Mokhnacki est né le 10 janvier 1891 dans le village de Kurilovka, comté de Lancuta. Il étudie d'abord à Nowy Sanča, puis à Sjanok et enfin à Jasle, où il obtient son diplôme de grammaire juste avant la guerre. Il se rend chez son père dans le village de Vojtkowa, dans le comté de Dobromil, pour les vacances et n'a  même pas eu le temps de se reposer après ses examens lorsqu'ils ont annoncé la mobilisation et arrêté son père puis sa sœur, ordonnant au reste de la famille de quitter le village. Avec sa famille, il part vivre chez son grand-père maternel, le P. D'Arcy. F. Kachmarchik à Beltsareva, dans le comté de Grybov.

Le , Théophile va à Gribov chercher des médicaments pour sa jeune sœur. Dans la ville, il a été arrêté par deux policiers autrichiens, le barbier Kaminsky et le sculpteur Nelepa, qui lui  demandent sa carte d'identité, qu'il donne, et ils l'emmènent dans un poste de gendarmerie.

Les gendarmes le mettent en état d'arrestation, l'emmène  à Beltsarevo pour une enquête quelques jours plus tard, puis le ramène  à la prison de Gribov, où il  reste deux semaines de plus. Le tribunal militaire l'accuse d'espionnage en faveur de la Russie. Après lui avoir permis de faire ses adieux à ses proches par écrit, Théophile est pendu sur la place du marché le 18 janvier de la même année.

Dans le monde de l'art 
Roman Vavrik, figure sociale de la Galicie de l'entre-deux-guerres, a écrit la tragédie Masha, du nom de la jeune fille. La pièce a été jouée dans des théâtres russes et, dans les années 1930, dans certains théâtres de Galicie.
Un membre de la Douma d'État de la province de Volyn, Lelyavsky, Boris Nikolayevich a écrit un poème dédié à Mokhnatska.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 .

Articles connexes

Liens externes 

 Index alphabétique des victimes de la terreur austro-magyare pendant la Première Guerre mondiale 1914-1918 dans les régions de Galice et de Bukovina Rus.
 Единая Русь
 Комсомольская правда Трагедия Галицкой Руси.
 Crimes de guerre de la monarchie des Habsbourg. Golgotha galicien, Almanach de Talergoth. Lviv, 1924, imprimerie de l'Institut Stavropigiysky

Personnalité russe du XXe siècle